Die NFL-Saison 1988 war die 69. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 4. September 1988 und endete am 19. Dezember 1988.

Die Cardinals zogen vor der Saison von St. Louis nach Phoenix um.

Die Zeit zwischen einzelnen Spielzügen wurde von 30 Sekunden auf 45 Sekunden verlängert. Nach Time-Outs und anderen regulativen Spielstopps beträgt die Zeit von der Ballfreigabe durch den Schiedsrichter bis zur Ballaufnahme maximal 30 Sekunden.

Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 29. Januar 1989 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1988 fand vom 24. bis 25. April im New York Marriott Marquis in New York City statt. Der Draft lief über zwölf Runden, in denen 333 Spieler ausgewählt wurden. Mit dem Erstrunden-Pick wählten die Atlanta Falcons den Linebacker Aundray Bruce von der Auburn University.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1988
 Cincinnati gewann die Conference und sicherte sich den 1. Platz in der Play-off-Setzliste der AFC vor Buffalo aufgrund ihres 35:21-Sieges im direkten Duell in Woche 13.
 Indianapolis beendete die Saison vor New England in der AFC East aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (7–5 statt 6–6 von New England).
 Cleveland beendete die Saison vor Houston in der AFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–2 gegenüber 3–3 von Houston).
 Die NFC East gewann Philadelphia vor den New York Giants aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Die NFC West gewann San Francisco vor den Los Angeles Rams und New Orleans aufgrund der besseren Bilanz im direkten Vergleich (3–1 gegenüber 2–2 der Los Angeles Rams und New Orleans 1–3).
 San Francisco sicherte sich den 2. Platz in der Play-off-Setzliste der NFC vor Philadelphia aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (5–3 statt 5–4 von Philadelphia).
 Die Los Angeles Rams belegten aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–2 gegenüber 3–3 von New Orleans) den 2. Platz  in der NFC West.
 Die Los Angeles Rams sicherte sich den zweiten NFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 (0,667) gegenüber 9–5 (0,643) der New York Giants und 6–6 (0,500) von New Orleans).
 Washington beendete die Saison vor Phoenix in der NFC East aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–4 gegenüber 3–5 von Phoenix).
 Detroit beendete die Saison vor Green Bay in der NFC Central aufgrund ihrer zwei direkten Siege.

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 24. Dezember 1988 und liefen bis zum 8. Januar 1989.
Die San Francisco 49ers gewannen ihren dritten Super Bowl.

(*) Hinweis: Zwei Teams aus der gleichen Division durften in den Divisional Play-offs nicht gegeneinander spielen. Sonst hätten die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings, bzw. die Cincinnati Bengals gegen die Houston Oilers gespielt. Da beide allerdings aus der NFC East, bzw. der AFC Central stammen war dies nicht möglich.

Super Bowl XXIII 

Der Super Bowl XXIII fand am 22. Januar 1989 im Joe Robbie Stadium in Miami, Florida statt. Im Finale trafen die Cincinnati Bengals auf die San Francisco 49ers.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)

Einzelnachweise 

1988
American-Football-Saison 1988